Рисс:
 Рисское оледенение (рисский век) — третье оледенение Альп.

Персоналии 
 Рисс, Адам (род. 1969)— американский астрофизик, лауреат Нобелевской премии по физике.
 Рисс, Курт (1902—1990) — швейцарский писатель, журналист, военный корреспондент.
 Рисс, Павел Францевич (1831/2—1861) — русский востоковед, путешественник по Кавказу и Персии, сын Ф. Н. Рисса.
 Рисс, Франц Николаевич (1804—1886) — русский живописец-портретист.

См. также 
 Рис (значения)

Примечания